Луаре () — департамент Франції, один з департаментів регіону Центр-Долина Луари
 Луаре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара